2ème Arrondissement steht für:
 2ème Arrondissement (Cotonou) im Departement Littoral in Benin
 2ème Arrondissement (Parakou) im Departement Borgou in Benin
 2ème Arrondissement (Porto-Novo) im Departement Ouémé in Benin

Siehe auch:
 2. Arrondissement